Fraas kan syfta på:

 Carl Fraas (1810–1875), tysk agronom 
 Eberhard Fraas (1862–1915), tysk paleontolog och geolog
 Oscar Fraas (1824–1897), tysk präst och naturforskare

Tyska efternamn